Arion kan syfta på:

 Arion (cirka 600 f.Kr), en grekisk poet och musiker från Lesbos
 Arion (häst) – grekisk mytologiskt väsen
 Arion (släkte) – ett släkte av snäckor
 Arion banki – en isländsk bank
 Arión Réma – ett vattendrag i Grekland